des clubs de football brésiliens :
Independente (Limeira)
Independente (Macaé)
un club de football angolais :
Independente Tômbwa